

События

Западная и Центральная Европа 
 15 апреля — Вестминстерский мир Англии и Голландии, которая признала «Навигационный акт» и обязалась возместить ущерб, причинённый английской Ост-Индской компании, начиная с 1611 года.
 7 июня — коронован французский король Людовик XIV.
 3 сентября — созыв британского парламента.
 Англо-португальский торговый договор, обеспечивший англичанам торговлю в Индии и Индонезии.
 Ордонанс о государственном объединении Шотландии и Ирландии с Англией. 3 сентября — Созыв парламента. Подверг сомнению конституционные полномочия протектора. Из состава насильственно удалены более сотни депутатов.
 1654—1660 — Король Швеции Карл X Густав.
 Решение рейхстага о праве князей облагать подданных налогами на военные нужды без утверждения их местными ландтагами.
 Установление пошлины с ремесла и торговли в Чехии.

Восточная Европа 
 8 января — Начало работы Переяславской Рады. Решение о воссоединении Украины с Россией. Богдан Хмельницкий и часть представителей казачества закрепили присягой союз с Русским государством. 127 328 казаков присягнули русскому царю, не включая женщин и холопов.
 9 января — Завершение работы Переяславской Рады.
 Январь — Направление во все европейские страны посольств с сообщением о воссоединении Украины с Россией.
 Февраль — В Москву отправлено посольство для переговоров об условиях вступления Украинского Казацкого Государства в состав Царства Российского. Статьи Богдана Хмельницкого и жалованные грамоты русского правительства.
 Май — Начало войны России с Польшей.
 1654—1667 — русско-польская война.
 1654—1655 — успехи русских войск. Захват Дорогобужска, Рославля, Смоленска, Могилёва, Витебска, Минска, Вильно, Гродно.
 Июль — Союз Польши с крымскими татарами.
 16 сентября — Отвоевание Смоленска у Литвы (Речи Посполитой).
 Собор духовенства, одобрение реформ Никона. Начало Раскола.
 Открытие рек Аргунь, Селенга, Ингода.
 Основан Иргенский острог
 Основана Харьковская крепость, (ныне город Харьков, Украина) 
 Назначение Матвеева А. С. стольником и полковником стрелецким.
 Начало чеканки медного полтинника.
 Отправка посольства Байкова Ф. в Китай.

Азия 
 1654—1657 — Русское посольство Фёдора Байкова в Китае.
 800 кораблей Чжэн Чэнгуна поднялись по Янцзы, высадили десанты и блокировали Нанкин. Маньчжуры пригрозили истребить всех китайцев в городе. Флот Чжэн Чэнгуна ушёл в море.

Америка 
 Декабрь — В Вест-Индию направлена английская военная экспедиция.
 Взятие португальцами Ресифа — последнего укреплённого пункта голландцев в Бразилии.
 26 апреля — Из Бразилии высланы все евреи.

Наука, техника, технология 
 Немецкий физик, инженер и философ Отто фон Герике (1602—1686) провёл известный эксперимент с Магдебургскими полушариями — «Два медных полушария около 14 дюймов (35.5 см) в диаметре, полые внутри и прижатые друг к другу». После выкачивания из сферы воздуха, лошади не смогли разорвать полушария, хотя они были сцеплены между собой только внешним давлением воздуха.

 Христиан Гюйгенс (1629—1695) опубликовал работу «Об определении величины окружности», явившаяся важнейшим вкладом в теорию определения отношения окружности к диаметру (вычисление числа ).

 Англичанин Роберт Биссакер (Robert Bissaker, и независимо от него в 1657 году — Сет Партридж, Seth Partridge) усовершенствовал логарифмическую линейку (добавил бегунок).

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1654 году
 4 мая — Канси, император Китая с 1662 года (ум. 1722).
 23 июня — Григорий Огинский, великий гетман литовский.
 30 июля — Голицын, Борис Алексеевич.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1654 году
 13 января — Януш Кишка, великий гетман литовский
 11 августа — Боголеп Черноярский, святой отрок-схимник.
 12 октября — Фабрициус, Карел, нидерландский художник, погиб при взрыве пороховых складов в Делфте (Нидерланды).

См. также

Примечания